Епи́скоп Нафанаи́л (в миру Никола́й Ива́нович Собо́ров; 9 (21) марта 1826, Сапожок, Рязанская губерния — 29 апреля (12 мая) 1907, Москва) — епископ Русской православной церкви, епископ Архангельский и Холмогорский.

Биография 
Родился 9 марта 1826 года в городе Сапожок Рязанской губернии в семье священника.

Окончил Рязанскую духовную семинарию и в 1851 году Киевскую духовную академию со степенью магистр богословия.

29 сентября 1851 года назначен учителем Воронежской духовной семинарии.

15 марта 1852 года пострижен в монашество.

25 марта рукоположен во иеродиакона, а 30 марта — во иеромонаха.

С 25 июля 1858 года — инспектор Воронежской семинарии.

21 октября 1860 года — инспектор Орловской семинарии.

30 октября 1862 года возведен в сан архимандрита.

С 8 марта 1866 года — ректор Тверской семинарии и настоятель Отроча монастыря.

Архиерейство 
15 августа 1872 года хиротонисан во епископа Ново-Миргородского, викария Херсонской епархии.

С 23 мая 1879 года — епископ Архангельский и Холмогорский.

Устроил церковь на Новой Земле и учредил там миссию.

С 6 марта 1882 года — епископ Псковский и Порховский.

16 февраля 1885 года перемещён, согласно своему желанию епископом Архангельским и Холмогорским.

В 1886 году епископ Нафанаил начал работу по созданию епархиального древлехранилища, для чего в декабре 1886 года была образована комиссия.

3 июня 1890 года уволен на покой в Тотемский Спасо-Суморинский монастырь Вологодской епархии.

14 ноября 1896 года назначен управляющим Московским Спасо-Андрониковым монастырём на правах настоятеля.

Скончался 29 апреля 1907 года в Москве.

Литература

Ссылки 
 Нафанаил (Соборов) на сайте «Русское православие»
 Под покровом святителя Николая

Выпускники Рязанской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Епископы Русской православной церкви
Магистры богословия
Выпускники Сапожковского духовного училища
Настоятели Андроникова монастыря